Buttenbach kann stehen für:

 Buttenbach (Kröning), Weiler der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Buttenbach, anderer Name des Petersbach (Eichel), rechter Zufluss der Eichel (Saar) im Départements Moselle und Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich

 Graf Buttenbach, ehemaliges Bergwerk in Burgaltendorf, Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Büttenbach
 Butzenbach